Rubén Pérez peut désigner :
 Rubén Pérez (né en 1981), coureur cycliste espagnol ;
 Rubén Rodríguez Pérez (?), développeur de logiciels libres espagnol.